Albret Izabella (Erzsébet) (?–1530 körül), idősebb, Candale (Kendal) grófnéja, Candale-i Anna magyar királyné mostohaanyja, III. János navarrai király húga, Cesare Borgia sógornője
Albret Izabella (Erzsébet) (1513/14–1572), ifjabb, navarrai királyi hercegnő, Porhoët grófnéja, Rohan algrófnéja, I. Katalin navarrai királynő és III. János navarrai király lánya, az előbbi unokahúga